

«Палац Спорту» — станція Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену
 «Палац Спорту» — станція Холодногірсько-Заводської лінії Харківського метрополітену